El XXIV Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino se celebró en Florencia (Italia) entre el 2 y el 11 de septiembre de 1999, bajo la organización de la Liga Europea de Natación (LEN).

Grupos

Fase preliminar

Grupo A

Grupo B

Fase final

Medallero

Estadísticas

Clasificación general

Galardones individuales 
 Máximos Goleadores
 Salvador Gómez  16 goles

 Manuel Estiarte  16 goles

Referencias 
 web.tiscalinet.it (en italiano)

Campeonatos europeos de waterpolo
Waterpolo en Italia
Waterpolo en 1999
Deporte en Florencia
Deporte en Italia en 1999
Waterpolo